Municipio de Randolph puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Randolph (condado de Desha, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Desha.
 Municipio de Randolph (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McKenzie.
 Municipio de Randolph (condado de McLean, Illinois), un municipio ubicado en el condado de McLean.
 Municipio de Randolph (condado de Ohio, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Ohio.
 Municipio de Randolph (condado de Tippecanoe, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Tippecanoe.
 Municipio de Randolph (condado de Dakota, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Dakota.
 Municipio de Randolph (condado de St. Francois, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Saint François.
 Municipio de Randolph (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Morris.
 Municipio de Randolph (condado de Portage, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Portage.
 Municipio de Randolph (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.